Danielle Collins era la detentrice del titolo ma non ha partecipato a questa edizione.

In finale Bianca Andreescu ha sconfitto Jessica Pegula col punteggio di 0–6, 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Rebecca Peterson (quarti di finale)
  Tatjana Maria  (semifinale)
  Eugenie Bouchard (quarti di finale)
  Madison Brengle (secondo turno)
  Taylor Townsend (quarti di finale)
  Bianca Andreescu (campionessa)
  Jessica Pegula (finale)
  Sofya Zhuk (secondo turno)

  Marie Bouzková (terzo turno)
  Sachia Vickery (secondo turno, ritirata)
  Yanina Wickmayer (secondo turno)
  Nicole Gibbs (quarti di finale)
  Misaki Doi (secondo turno)
  Claire Liu (terzo turno)
  Varvara Lepchenko (secondo turno)
  Jil Teichmann (terzo turno)

Riserva 

  Anna Danilina (primo turno)

Qualificate 

  Giuliana Olmos (secondo turno)

  Katie Volynets (secondo turno)

Wildcard 

  Hanna Chang (secondo turno)
  Haley Giavara (primo turno)

  Elizabeth Halbauer (primo turno)
  Maegan Manasse (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Oracle Challenger Series - Newport Beach 2019